Coll (indumentària), part d'una peça de vestir més pròxima al coll humà o que l'envolta
 Coll o collada, depressió a la carena d'una serralada o d'un contrafort que permet el pas d'un vessant a l'altre 
 Anatomia:
 Coll (anatomia), part més estreta del cos que uneix el cap amb el tronc en alguns animals
 Coll o gola (anatomia), part interior del coll, davant de la columna vertebral, consta de la faringe i la laringe
 Toponímia:
 Coll (Hèbrides Exteriors), Escòcia
 Coll (Hèbrides Interiors), illa de les Hèbrides Interiors, Escòcia
 Coll de Nargó, municipi de la comarca de l'Alt Urgell
 Cóll, poble de la Vall de Boí
 Puig del Coll del Jou, muntanya de la Serra de Tramuntana
 El Coll, barri de la ciutat de Barcelona al Districte de Gràcia
 Can Coll, diversos indrets
 Santa Maria de Cóll, església parroquial de Santa Maria de Coll al poble de Cóll
 Puig del Coll del Jou, muntanya de la Serra de Tramuntana de Mallorca, que té una altura de 1046 m Pertany al municipi de 
 Biografies:
 Antoni Coll Prohens, polític mallorquí
 Carles Coll i Costa, músic
 Francesc Coll i Guitart (Gombrèn, 1812 - Vic, 1875), sacerdot de l'Ordre dels Predicadors i missioner
 Gabriel Coll i Mulet (Santa Eugènia, 1897 - 1972), pedagog mallorquí
 Josep Coll, diversos personatges
 Josep Maria Coll i Alemany (Barcelona, 1934), filòsof i eclesiàstic, doctor en filosofia
 Llorenç Coll (Biniamar,  - Selva, 1655)
 Marcos Tulio Coll Tesillo (Barranquilla, 1935), futbolista colombià
 Miquel Coll i Alentorn (Barcelona, 1904 - 1990), polític català
 Josep Carreras i Coll (Barcelona, 1946), cantant d'òpera
 Cayetano Coll y Toste (Arecibo, 1850 - Madrid, 1930), metge, historiador i escriptor porto-riqueny.
 Organitzacions:
Col·lectiu d'Obrers en Lluita (COLL), sindicat nacional i de classe dels Països Catalans (1977-1987).